Altes Elektrizitätswerk steht für:
Altes Elektrizitätswerk (Cottbus)
Altes Elektrizitätswerk (Gernsheim)
Siehe auch:
Bindslev Gamle Elværk